Velika nagrada Italije 1949 je bila peta in zadnja neprvenstvena dirka Grandes Épreuves v sezoni Velikih nagrad 1949. Odvijala se je 11. septembra 1949 na dirkališču Autodromo Nazionale Monza.

Rezultati

Reference
 www.silhouet.com 

1949
Sezona Velikih nagrad 1949